ZTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tahsis (Canada)
 zts – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Tilquiapan